Etiopiska kyrkan kan avses :

 Etiopisk-katolska kyrkan – en östlig katolsk självbestämmande delkyrka i Etiopien
 Etiopisk-ortodoxa kyrkan – statskyrkan i Etiopien